Gahlen ist der Name folgender Orte:
 Gahlen (Schermbeck), ein Ortsteil der Gemeinde Schermbeck im Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Gahlen (Vetschau/Spreewald), ein Ortsteil der Stadt Vetschau im Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Land Brandenburg
 Rogale (Banie Mazurskie), Polen (bis 1945: deutsch Rogahlen, später Gahlen, im Kreis Darkehmen (Angerapp) in Ostpreußen)

Gahlen ist der Familienname folgender Personen:
 Emil von Gahlen (1828–1919), deutscher Unternehmer
 Florian Schmidt-Gahlen (* 1980), deutscher Theater- und Filmschauspieler

 Walter Gahlen (1908–1994), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Wolfgang von Gahlen-Hoops (* 1974), deutscher Pflegewissenschaftler, Pflegepädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Galen